Odelberg ist der Name von 

 Wilhelm Odelberg (1844–1924), schwedischer Politiker, Mitglied des schwedischen Reichstages
 Theodor Odelberg (1847–1938), schwedischer Politiker, Mitglied des schwedischen Reichstages

 Margaretha Odelberg (1899–1984), schwedische Übersetzerin
 Carl Odelberg (1906–1964), schwedischer Autor

 Jesper Odelberg (* 1970) ist ein schwedischer Standup-Comedian
 Joakim Odelberg (* 1970), schwedischer Songwriter und Künstler